Баланчук Михайло Несторович (* 1935) — український скульптор
 Баланчук Олексій Олександрович (1978—2014) — український військовик, солдат Збройних сил України. Загинув під час війни на сході України.
 Баланчук Сергій Олександрович (1975) — український футболіст та юрист. Екс-гравець молодіжної збірної України.

Примітки 

Українські прізвища